Lo Estádio do Clube Desportivo das Aves è uno stadio di calcio situato a Vila das Aves, in Portogallo. Fu inaugurato l'8 dicembre 1981 e fu rinnovato nel 2000, anno in cui la squadra raggiunse la Primeira Liga.

Collegamenti esterni 
 

Desportivo